Puerto Libertad kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Puerto Libertad (ort i Argentina), Misiones,

Mexiko 

 La Libertad (ort i Mexiko, Sonora, Pitiquito), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar